Валлийский национализм (, ) пропагандирует идею своеобразия валлийского языка, культуры и истории. Сторонники валлийского национализма борются за расширение автономии Уэльса, включая независимость от Соединенного Королевства.

Завоевание Уэльса 

Перед началом нормандского завоевания Англии Уэльс был разделён на несколько королевств. Многие правители пытались объединить Уэльс, но сразу после их смерти созданные ими государства распадались. В качестве примера можно привести Хивела ап Каделла и Родри Великого. В XII веке король Англии Генрих II Плантагенет воспользовался раздробленностью Уэльса и враждой валлийских королевств. В 1157 году в союзе с валлийским королевством Поуис он разгромил Гвинед. В 1171 году был разгромлен Дехейбарт, и под властью Англии оказалась значительная часть Уэльса. В 1282 году после присоединения Гвинеда Уэльс потерял какую-либо государственность, но сохранил самоуправление. После вхождения в состав Англии валлийцы очень часто поднимали восстания. Наиболее известное восстание Оуайна Глиндура в 1400 году, которое было жестоко подавлено. Принимался ряд репрессивных мер в отношении населения, в частности ограничение использования валлийского языка. Бунты продолжались до битвы при Босворте в 1485 году.

Зарождение валлийского национализма 
Валлийские певцы сочиняли песни с мечтой о независимости Уэльса. Они верили, что придёт герой и освободит страну от Англии.

Генрих VIII интегрировал Уэльс в английскую правовую систему, но отменил указы, которые были приняты после восстания Оуайна Глиндура. Он также дал политическое представительство в Вестминстерском парламенте Уэльса. Было установлено самоуправление по английскому образцу, использование английского языка как официального.

Притеснение валлийских традиций, обычаев, языка, культуры привели к зарождению валлийского национализма.

Революционные идеи 
Наряду с остальной Европой последствия Французской революции ощущались в Уэльсе. Революционные идеи выходят на первый план для незначительного меньшинства валлийского народа. Их придерживались такие люди как Ричард Прайс, Иоло Моргануг и Морган-Джон Райс. Они хотели освободить Уэльс путём народного восстания.

Однако существовало движение валлийских методистов, которое не принимало кровопролитие. Методисты считали, что английское правительство постепенно дарует независимость Уэльсу.

XIX век 
Быстрая индустриализация Уэльса, особенно в Мертир-Тидвиле, привела к зарождению радикальных движений валлийского рабочего класса и восстаниям: в 1831 году в Мертир-Тидвиле и в Ньюпорте в 1839 году, под влиянием чартизма.

С созданием Пресвитерианской церкви Уэльса усилился радикализм и либерализм в рамках церкви баптистов и конгрегационалистов. Этот радикализм, о чем свидетельствуют конгрегационалистский министр Дэвид Риз в Лланелли, издававший радикальный журнал Y Diwygiwr в 1835—1865 гг. Но он не был гласом вопиющего в пустыне: Уильям Риз (также известный как Гвилим Хиратог), созданной радикальной Год Amserau (The Times) в 1843, и в том же году Сэмюэл Робертс также установлен иной радикального журнала, Y Cronicl (хроника). Оба были конгрегации пасторов.

Рост радикализма и постепенная политизация жизни валлийцев не находили насколько-либо успешного варианта для установления национальной политической организации, способной к продвижению валлийского национализма. Но внутри Либеральной Партии действительно появлялись голоса, которые смогли завоевать представительские места в Уэльсе в девятнадцатом веке. Они расширили полномочия, получив молчаливую поддержку среди активных членов валлийского общества. С этим же намерением в 1886 году по образцу партий Молодая Ирландия, Cymru Fydd было создано Движение независимости, но оно просуществовало недолго.

Для большинства валлийцев, однако, более важный вопрос заключался не в независимости и самоуправлении, а в роспуске англиканской церкви в Уэльсе. Тем не менее, их неполитический национализм был достаточно сильным, чтобы создать национальные институты такие, как Университет Уэльса в 1893 году, Национальная библиотека Уэльса и Национальный музей Уэльса в 1907 году.

Предательство Синей книги 
Отношения между народами усугубились в результате публикации «Докладов уполномоченных по расследованию состояния образования в Уэльсе» в 1847 году. В докладах система образования в Уэльсе была представлена в ужасающем состоянии, и это несмотря на то, что сами уполномоченные были исключительно англоязычными, в то время как сама система образования в значительной степени проводилась на валлийском языке. Тем не менее, проверяющие пришли к выводу, что валлийцы были люди грязные, невежественные, ленивые, суеверные, лжецы и пьяницы, и всё это потому, что они были нонконформистами и говорили на валлийском. Вскоре доклад был назван Brad y Llyfrau Gleision, или на английском языке, «Предательство Синей книги», поскольку доклад издавался в синей обложке,

Влияние европейского национализма 
C началом девятнадцатого века, валлийский национализм проповедовали Майкл Д. Джонс (1822—1898) и А. П. Эмрис Иван (1848—1906). Вдохновленные европейскими революциями 1848 и ростом ирландского национализма, они говорили, что Уэльс отличается от Англии собственным языком (на котором говорит большинство его жителей), и нонконформистской формой христианской религии, которая сталкивается с многочисленными преследованиями со стороны государственной англиканской церкви.

XX век и сегодняшний день 
Национализм в XX веке в Уэльсе значительно усилился, но не настолько, как в Восточной Европе, или в Ирландии. В разное время как Лейбористская, так и Либеральная партия выступали за расширение валлийского самоуправления. Однако впервые о полной независимости заговорили именно с создания партии Плайд Кимру (Партия Уэльса) в 1925 году.

Пришедшие в 1997 году в ходе всеобщих выборов в Великобритании к власти лейбористы сдержали своё предвыборное обещание и провели референдум по вопросу о создании Валлийской Ассамблеи (регионального парламента). В результате референдума незначительное большинство в Ассамблее получила Plaid Cymru, либерал-демократы, а значительная часть валлийского общества поддержала предложения правительства лейбористов.

В настоящее время в Уэльсе существует около десятка относительно малочисленных партий и политических групп, проводящих политику в русле валлийского национализма и стоящих на различных идеологических платформах (за последние полстолетия появились и были распущены такие партии, как «Независимый Уэльс», «Вперёд, Уэльс», «Красный Уэльс», Валлийский социалистический альянс и т. д.).

См. также 
 Сыны Глиндура

Ссылки 
 

Политика Уэльса
Политика Великобритании
Сепаратизм в Великобритании
Валлийцы